Лаша Гурули:
 Гурули, Лаша (1996) — грузинский боксёр-любитель.
 Гурули, Лаша (1989) — грузинский самбист и дзюдоист.